Громова, Вера:
 Громова, Вера Ивановна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Громова, Вера Исааковна (1891—1973) — советский зоолог и палеонтолог.
 Громова, Вера Константиновна — советская трактористка, Герой Социалистического Труда.